

Fumetto 
 Prism – personaggio Marvel Comics

Informatica 
Apollo PRISM – linea di microprocessori prodotti dalla Apollo Computer
DEC PRISM – linea di microprocessori prodotti dalla Digital Equipment Corporation
PRISM – programma di sorveglianza elettronica della National Security Agency statunitense

Musica 
 Prism – gruppo musicale canadese
 Prism – album dei Prism del 1977
 Prism – album di Jeff Scott Soto del 2002
 Prism – album di Katy Perry del 2013
 Prism Records – etichetta discografica statunitense
 Prism – concerto dei Pink Floyd del 1987